Придорожный — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области России. Входит в состав Новопушкинского муниципального образования (сельского поселения).

Географическое положение 
Посёлок располагается на волжских террасах в 2 км от автодороги Р236 на одном из ответвлении оврага «Сухая Саратовка».

История 
Посёлок Придорожный появился в 1931 году на базе совхоза №18.

В 1930-е годы открыта первая начальная школа. В 1953 году построена семилетняя школа, а с 1964-го — восьмилетняя.

В 1951 году образовался откормсовхоз «Лебедевский». Посёлок при совхозе начал разрастаться.

В 1957 году был построен Дом культуры.

В 1960 году в посёлке появился детский сад. В декабре 1976 года детский сад был переведен из деревянной постройки в новое здание на улице Мира.

В 1981 году в посёлке образовалась средняя школа в новом трёхэтажном здании.

Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 19 октября 1984 года посёлок центральной усадьбы совхоза "Лебедевский" переименован в посёлок Придорожный.

В 2013 году в посёлке был установлен Поклонный крест.

Население

Достопримечательности 
В посёлке имеется памятник — односельчанам не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Энгельсского района